Der Begriff Yrsa steht für
 (351) Yrsa, einen Asteroiden des Planetoidengürtels, der sich zwischen den Planetenbahnen von Mars und Jupiter befindet 
 Yrsa (Mythologie), eine Königin aus der altnordischen Mythologie
 Yrsa (Vorname), einen isländisch-skandinavischen weiblichen Vornamen, benannt nach der Göttin.